National Soccer League 1984 – ósma edycja piłkarskiej ligi National Soccer League (NSL). W ósmym sezonie wystąpiło 24 drużyn oraz zmieniono format rozgrywek. Ligę podzielona na dwie 12 zespołowe grupy: Konferencja Północna - w której to występowały drużyny z Nowej Południowej Walii oraz Australijskiego Terytorium Stołecznego i Konferencje Południową - w której występowały kluby ze stanów: Australia Południowa, Queensland i Wiktoria. Po raz pierwszy w historii rozgrywek seria finałowa decydowała o zdobyciu tytułu mistrzowskiego, w której to brało udział po 5 najlepszych drużyn z każdej konferencji,  mistrz kraju wyłoniony został w meczu Grand Final. W finale rozgrywek zmierzyły się drużyny, które zdobyły mistrzostwo konferencji w danej grupie. W Grand Final zwyciężyła drużyna South Melbourne FC pokonując w dwumeczu zespół Sydney Olympic.

Uczestnicy sezonu 1984

Konferencja Północna 
 APIA Leichhardt Tigers
 Blacktown City FC
 Canberra City FC
 Marconi Fairfield
 Melita Eagles
 Newcastle Rosebud United
 Penrith City SC
 Sydney City
 Sydney Croatia 
 Sydney Olympic
 St. George Saints
 Wollongong City

Konferencja Południowa 
 Adelaide City
 Brisbane City FC
 Brisbane Lions
 Brunswick Juventus
 Green Gully SC
 Heidelberg United
 Footscray JUST
 Melbourne Croatia
 Preston Lions FC
 South Melbourne FC
 Sunshine George Cross
 West Adelaide

Rozgrywki

Konferencja Północna 

a) Oznaczenia: M - mistrz kraju z sezonu 1983, B - beniaminek.
b) Pięć najlepszych drużyn awansowało do serii finałowej.
c) Uwagi: 1 Za wygrany mecz przyznawano 2 punkty.
2 Melita spadł do 1 stanowej ligi, stanu Nowa Południowa Walia.

Konferencja Południowa 

a) Oznaczenia: B - beniaminek.
b) Pięć najlepszych drużyn awansowało do serii finałowej.
c) Uwagi: 1 Za wygrany mecz przyznawano 2 punkty.

Seria finałowa

Drabinka

Grand Final 

MISTRZ AUSTRALII 1984

South Melbourne FC PIERWSZY TYTUŁ

Nagrody  
 Zawodnik roku: Sergio Melta (Adelaide City)  
 Trener roku: Eddie Thomson (Sydney City)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 The National Soccer League, [dostęp 17 sierpnia 2010].

National Soccer League
1984 w Australii
1984 w piłce nożnej